Robert Stieler ist der Name folgender Personen:

* Robert Stieler (Maler) (1847–1908), deutscher Maler
 Robert Stieler (Bildhauer) (1911–1967), deutscher Bildhauer und Restaurator